Хорхе Басадре Громанн (; 12 февраля 1903, Такна — 29 июня 1980, Лима) — перуанский историк, известный своей обширной работой по истории республиканского Перу. Также занимал посты министра образования и директора национальной библиотеки.

Биография 
Хорхе Басадре родился в перуанском регионе Такна в 1903 году, в то время эта территория была оккупирована чилийскими войсками. Начальное образование Басадре получил в лицее Святой Розы в Такне, затем он переехал вместе с семьёй в Лиму в 1912 году. Среднее образование он получил в 1918 году в школе Святой Девы Гваделупской.

В 1919 году Басадре поступил в университет Сан-Маркос, где к 1928 году получил диплом доктора в области гуманитарных наук, а в 1935 году стал доктором юриспруденции. Во время учёбы с 1919 года по 1930 он работал в национальной библиотеке Перу. С 1931 по 1935 год он работал в США, Германии и Испании.

Общественные должности 
Вернувшись в Перу, стал директором Центральной библиотеки университета Сан-Маркос. После пожара 9 мая 1943 года в Национальной библиотеки Перу Басадре был назначен её директором, также ему было поручено провести её реконструкцию. В этой должности он организовал выход печатного издания библиотеки журнала «Fenix».

В 1945 году в течение краткого времени занимал пост министра образования при правительстве Хосе Бустаманте и Риверо.

С 1956 года по 1962 год возглавлял исторический институт Перу.

В 1956 году президент Мануэль Прадо и Угартече вновь назначил его на должность министра образования; в этой должности Басадре пробыл до 1958 года.

Работы 
Басадре написал достаточно большое количество книг, основными его работами стали исследования по истории Перу XIX и начала XX веков, до сих пор являющиеся эталоном для интересующихся этим периодом истории Перу. Наиболее важной его работой признана публикация «История Республики» (), впервые опубликованная в 1935 году однотомным изданием. Эта работа благодаря деятельности Басадре росла в размерах и к 6 изданию, в 1968 году, вышла в 16 томах. В то время работа охватывала период с момента независимости Перу в 1821 году до смерти президента Луиса Мигеля Санчеса Серро.

Смерть 
Хорхе Басадре скончался 29 июня 1980 года в Лиме в возрасте 77 лет. В его честь в Перу названо множество образовательных объектов, в том числе перуанский университет в Такне. Портрет Хосе Басадре помещён на современную перуанскую банкноту 100 перуанских новых солей.

Библиография 
 Basadre, Jorge: Historia de la República del Perú. 1822—1933, Octava Edición, corregida y aumentada. Tomo 1. Notas preliminares. Editada por el Diario «La República» de Lima y la Universidad «Ricardo Palma». Impreso en Santiago de Chile, 1998.
 Historia del Perú. Lima, Lexus Editores, 2000. ISBN 9972-625-35-4
 Grandes Forjadores del Perú. Lima, Lexus Editores, 2000. ISBN 9972-625-50-8
 Sobrerilla, David: Las ideas en el Perú contemporáneo. Incluida en «Historia del Perú, Tomo XI. Procesos e Instituciones». Cuarta Edición. Lima, Editorial Mejía Baca, 1982. ISBN 84-499-1616-X
 Tauro del Pino, Alberto: Enciclopedia Ilustrada del Perú. Tercera Edición. Tomo 2. FER-GUZ. Lima, PEISA, 2001. ISBN 9972-40-151-0

Примечания

Ссылки 
 Jorge Basadre  del programa de TV «Sucedió en el Perú» 
 Centenario de Basadre 
 Librepensamiento y anarquismo en la obra de Jorge Basadre 
 La Protesta y la andinización del anarquismo en el Perú  
 Libros publicados de Jorge Basadre  

Выпускники Университета Сан-Маркос
Историки Перу
Писатели Перу
Политики Перу
Министры образования Перу